Michieli – cognome italiano
 Cesare Michieli – patriota italiano
 Guglielmo Michieli – scultore italiano